Доминиково — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Туричинской волости.

География 
Расположена в 35 километрах к юго-западу от районного центра, города Невеля.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 76 человек.

Транспорт
Деревня связана автобусным сообщением с районным центром городом Невелем. Автобус выполняет рейсы 3-4 раза в неделю.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)